Kvicksilverjodid kan avse:

 Kvicksilver(II)jodid (HgI2), "vanlig" kvicksilverjodid, ett rött till gult pulver, som ej är lösligt i vatten, men i kaliumjodidlösning
 Kvicksilver(I)jodid (Hg2I2), ett gulgrönt pulver, olösligt i vatten och sprit